Smetanovy sady mohou být:

 Smetanovy sady (Červený Kostelec) – park v Červeném Kostelci
 Smetanovy sady (Holešov) – park a ulice v Holešově
 Smetanovy sady (Hořice) – park v Hořicích
 Smetanovy sady (Jeseník) – park v Jeseníku
 Smetanovy sady (Jihlava) – park v Jihlavě
 Smetanovy sady (Jirkov) – park a ulice v Jirkově
 Smetanovy sady (Karlovy Vary) – park v Karlových Varech
 Smetanovy sady (Litovel) – park v Litovli
 Smetanovy sady (Nový Jičín) – park v Novém Jičíně
 Smetanovy sady (Olomouc) – park v Olomouci
 Olomouc-Smetanovy sady (železniční zastávka)
 Smetanovy sady (Opava) – park v Opavě
 Smetanovy sady (Plzeň) – ulice a park v Plzni
 Smetanovy sady (Prostějov) – park v Prostějově
 Smetanovy sady (Uherské Hradiště) - park v Uherském Hradišti